Jan Bezdružický z Kolovrat může být
 Jan Bezdružický z Kolovrat († 1475), přísedící zemského a dvorského soudu
 Jan Bezdružický z Kolovrat († 1526), královský rada, přísedící komorního soudu, padl v bitvě u Moháče
 Jan Bezdružický z Kolovrat († 1556), přísedící zemského soudu, hejtman žateckého kraje
 Jan Bezdružický z Kolovrat († 1604), císařský rada, hejtman chrudimského kraje, prezident rady nad apelacemi

Související články 
 Kolovratové

Bezdružičtí z Kolovrat